Christine – powieść Stephena Kinga
 Christine – ekranizacja  powieści Stephena Kinga z 1983 roku
 Christine – szósty singel zespołu Siouxsie and the Banshees

Miejscowości w USA:
 Christine – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Christine – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Atascosa